Енгвіллер, Інґвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн, кантон Енгвіллер
 Енгвіллер, Енґвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн, кантон Рейшсоффен
 Енгвіллер, Енґвіллер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Ельзас, департамент Нижній Рейн, кантон Саверн